Bad Taste puede referirse a:
 Bad Taste, discográfica de Islandia.
 Bad Taste, película dirigida por Peter Jackson.
 Bad Taste, grupo de música.